Issues – casa editrice digitale
 Issues – rivista a fumetti sudcoreana
 Issues – film del 2005 diretto da Gunawan Paggaru

Pagine correlate 
Issues